Дэвид Файнштейн ( — Дэйвид Рок Файнстин; род. 1947, Кортленд, штат Нью-Йорк) — американский рок-музыкант, гитарист и вокалист в стиле хэви-метал, известный как участник Elf и The Rods.

Биография 
Родился в семье Фрэнка Файнштейна (1917—2010), из семьи еврейских эмигрантов из Румынии Сэмюэла и Сэйди Файнштейн, и Катлин Файнштейн (в девичестве Торкуати, 1922—1993), из семьи эмигрантов из Италии. Отец был управляющим отделом садоводства в Корнеллском университете. Со стороны матери — кузен вокалиста Ронни Джеймса Дио.

С семилетнего возраста обучался игре на трубе, позже на ударных инструментах. С восемнадцати лет играл в группе The Cindells, с которой выпустил два сингла. Осенью 1966 года Ронни Джеймс Дио пригласил его в качестве гитариста в Ronnie Dio and the Prophets, где он сменил гитариста Дика Боттофа (). В феврале 1968 года группа попала в автокатастрофу, в которой Файнштейн отделался осложнённым переломом лодыжки, и после которой группа прекратила своё существование и превратилась в Electric Elves. Позже был гитаристом всех инкарнаций группы Elf (Electric Elves, 1967; Elves, 1968; Elf, 1972). В 1973 году покинул группу и ушёл из музыки, работал в отделе охраны природы в штате Нью-Йорк, открыл ресторан.

В 1978 году вместе с Джоуи Де Майо (бас-гитара) и Карлом Кенеди (ударные) основал трио David Feinstein’s Thunder, которое выпустило один трек «Slippin And Slidin» на сборном EP «We Remember Buddy Holly»; Файнштейн на этой записи выступил как гитарист и вокалист. С ними же и в том же году записал свой первый сольный сингл. В том же 1978 году основал The Rods, которые распались в 1986 году и после длительного перерыва записали последний альбом в 2011 году. The Rods продолжают выступать с концертами (2015).

В 2000-е годы записал четыре сольных альбома, в том числе «Third Wish» (2004, с вокалистом Джоном Уэстом из Artension). Свою последнюю запись Ронни Джеймс Дио осуществил с Дэвидом Файнштейном: их песня «Metal Will Never Die» вошла в сольный альбом Файнштейна «Bitten By The Beast» (2010) и другая песня «Code», записанная во время той же сессии, вошла в альбом «Vengeance» (2011) группы The Rods и вышла отдельным синглом (2014).

Основной инструмент — 1959 Melody Maker; влияние — Джефф Бэк, Джимми Хендрикс, Ричи Блэкмор.

Владелец (вместе с женой Денис) ресторана «Hollywood Restaurant» в Кортленде, где он живёт.

Дискография

The Cindells 
 Clay Fulton and The Cindells 7" (трек «Wishing Well», 1963)
 Don’t Bring Me Down / Mac Dougal Street 7" (барабанщик, 1965)

Elf 
 Hey, Look Me Over / It Pays to Advertise 7" (1967) — (под названием The Electric Elves, сингл)
 Walking in Different Circles / She’s Not the Same 7" (1969) — (под названием The Elves, сингл)
 Amber Velvet / West Virginia 7" (1970) — (под названием The Elves, сингл)
 Elf (1972)
 And Before Elf There Were Elves (2011)

Dave Feinstein’s Thunder 
 Slippin And Slidin 7" (трек № 6 на сборном EP «We Remember Buddy Holly», 1978)
 Sounds '79 7" (трек «Road to California», 1979)

Dave Feinstein 
 Midnight Lady / Ship On A Stormy Sea 7" (1978)

The Rods 
 Rock Hard (1980)
 The Rods (1981)
 Wild Dogs (1982)
 In the Raw (1983)
 The Rods Live (1984)
 Let Them Eat Metal (1984)
 Heavier Than Thou (1986)
 Hollywood (1986) — (под названием Carl Canedy & David Feinstein & Garry Bordonaro & Rick Caudle; в 2015 году переиздан на лейбле Cult Metal Classics уже как The Rods)
 Vengeance (2011)
 The Code (2014, с Ронни Джеймсом Дио, сингл)
 Great Big Fake Ones (2014, сингл)
 Brotherhood of Metal (2019)

A’La Rock 
 Indulge (1990)

David 'Rock' Feinstein 
 One Night In The Jungle (2000)
 Bitten By The Beast (2010)
 Clash Of Armor (2013)

Feinstein 
 Third Wish (2004)

Примечания

Ссылки 
  David «Rock» Feinstein

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1947 году
Родившиеся в штате Нью-Йорк
Гитаристы США
Музыканты хеви-метала
Рок-музыканты США
Певцы и певицы США